Convento de Santa Catalina puede referirse al:
 Convento de Santa Catalina, en Barcelona (España)
 Convento de Santa Catalina, en Zaragoza (España)
 Convento de Santa Catalina, en Onda (Castellón, España)
 Convento de Santa Catalina de Siena, en San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife, España)
 Convento de Santa Catalina de Siena, en Ocaña (Toledo, España)
 Convento de Santa Catalina, en la Sierra Brava de Badaya (Álava, España)
 Monasterio de las Madres Dominicas de Santa Catalina, en Valladolid (España)